Localidades romenas
 Dragomirești (Maramureș)
 Dragomirești-Vale
 Dragomirești (Vaslui)
 Dragomirești (Dâmbovița)

Desambiguações de topônimos